Himalaia, cordilheira
 Himalaio (gato), raça de animais domésticos
 Urso-negro-asiático, também chamado de urso-negro-himalaio